De Renault Agora of Irisbus Agora is een low floor-autobus, geproduceerd door de Franse busfabrikant Renault V.I. van 1995 tot 1999 en de Franse busfabrikant Irisbus van 1999 tot 2005. Van 1995 tot 1999 droeg de bus de naam Renault Agora met het Renault-logo en vanaf 1999, toen Irisbus werd opgericht en de busproductie overnam van Renault, kreeg de bus de naam Irisbus Agora met het Irisbus-logo. De bus is de opvolger van de Renault R312 en is in 2005 vervangen door de Irisbus Citelis.

De bus werd geproduceerd in de Italiaanse vallei van Ufita en de Franse stad Annonay.

Geschiedenis
In 1996 werd de eerste bus geleverd. Het was de eerste echte lagevloersbus die geleverd werd door Renault. Met een integrale hoogte van 320 mm is de bus makkelijk toegankelijk voor mindervalide mensen. Sommige bussen werden geleverd met een uitschuifbare plateau bij de voorste deur.

De komst van de bus was een grote vooruitgang in Frankrijk, maar met vijf jaar achterstand op de Europese standaard van de concurrenten Evobus en IVECO. In totaal werden er 11 066 exemplaren geproduceerd en de laatste Agora werd op 8 februari 2005 geleverd aan RATP.

Generaties
De Agora werd geproduceerd met 3 generaties van motoren, elk met zijn eigen kenmerken:

 Euro 1; gebouwd in 1995 met een motor Renault MIDR 06/20/1945 F / L.
 Euro 2; opgebouwd uit 1995 tot 2002 met een motor Renault MIDR 06/20/1945 F / L.
 Euro 3; opgebouwd uit 2001 tot 2005 met een motor Iveco Cursor 8 F2B. De ventilatieopeningen hebben een nieuw design (de roosters bevinden zich aan de linkerzijde van de bus) en de laatste bus die was geleverd had ook een nieuw interieur dat vergelijkbaar is met dat van de Citelis.

Versies
Er waren drie versies van de Agora beschikbaar, namelijk:

 Agora S; standaardversie
 Agora L; gelede versie
 Agora Line; horizontaal geplaatste motor in plaats van verticaal

Naast dieselaandrijving waren er ook andere aandrijvingen beschikbaar.

 Agora Gas Engine; CNG-bussen, Renault produceerde deze versie van 1997 tot 2004 en Iveco in 2004 en 2005. Opmerkelijk is dat de CNG-uitvoering een lange bult op het dak van de bus heeft, die dient om de gastanks onder te brengen.
 Agora Trolley; trolleybussen

Technische specificaties 

1= afhankelijk van het aantal deuren en stoelindeling; 2= inclusief staanplaatsen

Bij de RATP zijn drie verschillende generaties beschikbaar. Deze zijn gerangschikt op motoraandrijving:

Agora V0; Euro 1
Agora V2; Euro 2
Agora V3; Euro 3

Inzet
In Nederland komt deze bus niet voor, maar de bus komt wel voor in onder andere Australië, België, Roemenië en Frankrijk. In België wordt de bus alleen ingezet bij TEC en bij enkele buspachters.

Met ongeveer 2000 stuks is RATP de grootste afnemer van de Agora. Alle bussen rijden in Parijs.

Agora